Черневский сельсовет

 Черневский сельсовет — в Могилёвской области Белоруссии
 Черневский сельсовет — в Волоколамском и Осташёвском районах Московской области, Россия (упразднён в 1973)
 Черневский сельсовет — в Зарайском районе Московской области (упразднён в 1994)